Огонково — название населённых пунктов в России:

 Огонково — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Огонково — деревня в Антроповском районе Костромской области.